Raoul IV peut faire référence à :
 Raoul IV de Beaumont-au-Maine ( 1010– 1040), vicomte du Maine ;
 Raoul IV de Vexin (?-1074), comte de Vexin ;
  ( 1080– 1126), seigneur de Conches-en-Ouche ;
 Raoul IV de Crépy ( 1085-1152), comte de Vermandois ;
 Raoul IV de La Barre de Nanteuil (1743-1833), président du conseil général de l'Eure.

Voir aussi